Aszur-dan – imię trzech władców Asyrii:
 Aszur-dan I (1178–1133 p.n.e.)
 Aszur-dan II (934–912 p.n.e.)
 Aszur-dan III (772–755 p.n.e.)